Queen (з ):

 Queen — британський рок-гурт.
 Queen — його дебютний альбом.
 Queen II — його другий альбом.
 Killer Queen — одна з його пісень.
 Dancing Queen — пісня шведського гурту ABBA.

Див. також 
 Королева (значення).